Unter der Gattung Vc ordnete 1868 die Großherzogliche Badische Staatsbahn bei der Einführung neuer Gattungsbezeichnungen ältere 1B n2-Dampflokomotiven ein, und zwar die Gattungen
 Gattung VII 
 Gattung VIII

Dampflokomotive Achsfolge 1B
005 C